Bokito (gorilla), de gorilla die op 18 mei 2007 uitbrak in Dierentuin Blijdorp en een vrouw ernstig verwondde
Bokito (Kameroen), een plaats in Kameroen
Bokito (kleding), een kledinglijn
BOKITO (brillen), een brillenmerk